Desa Gunungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gunungan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,81, long 110,84), 
 Desa Gunungan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Gunungan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 111,23), 

Robotskapade Indonesienförgreningar